Högholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Högholm (vid Keistiö, Iniö), Åboland,  (4 ha)
 Högholm (vid Jumo, Iniö), Åboland, 
 Högholm, Houtskär, Åboland,  (8 ha)
 Högholm (vid Käldersö, Korpo), Åboland,  (11 ha)
 Högholm (vid Vattkast, Korpo), Åboland,  (4 ha)
 Högholm (vid Gyltö bro, Korpo), Åboland,  (2 ha)
 Högholm (vid Ängsö, Nagu), Åboland,  (1 ha)
 Högholm, en del av Petsor, Nagu, Åboland, 
 Högholm (vid Pensar, Nagu), Åboland,  (3 ha)
 Högholm, Raseborg, Nyland,  (4 ha)
 Högholm (vid Barösund, Ingå), Nyland,  (2 ha)
 Högholm (vid Vålö, Ingå), Nyland,  (8 ha)
 Högholm (vid Vormö, Ingå), Nyland,  (5 ha)

Åland 

 Högholm (Lemland, Åland),  (6 ha)
 Högholm (Lumparland),  (5 ha)
 Högholm (Föglö, Åland),  (14 ha)
 Högholm (Vårdö, Åland),  (8 ha)
 Högholm (Björkö, Kumlinge, Åland),  (10 ha)
 Högholm (Torsholma, Brändö, Åland), 
 Högholm (Jurmo, Brändö, Åland),  (12 ha)
 Högholm (Geta, Åland),  (6 ha)

Se även
Högholmen (olika betydelser)
Högholmarna
Västra Högholm
Lilla Högholm

Robotskapade Finlandförgreningar